Sambo - uma arte marcial moderna originariamente desenvolvida na União Soviética
Sambô - um grupo musical brasileiro
Domingos Manuel Sambo - um político de Angola

Localidades

Sambo (Huambo)

Desambiguação